Wasserzeichen im Briefmarkenpapier wurde vorwiegend zum Schutz gegen Fälschungen, ähnlich wie bei Sicherheitsmerkmale von Banknoten, genutzt. Es gibt mitunter Briefmarken einer Serie, die mit verschiedenen Wasserzeichen gedruckt wurden. Die Unterschiede der Wasserzeichen können entscheidend wichtig für deren Bewertung sein. Wasserzeichen können zwar nicht vollendet gefälscht werden, aber es ist qualifizierten Technikern gelungen, bis zu einem gewissen Grade besonders seltene Wasserzeichen mit Paraffindruck vorzutäuschen.

Wasserzeichen

Wasserzeichen aufgeteilt nach Ländern

Altdeutschland

Deutsches Reich

Schleswig und Danzig

Saarland

Alliierte Besatzung, Gemeinschaftsausgaben und französische Zone

Landpostdirektion Berlin

Sowjetische Zone und DDR

Bi-Zone

Deutsche Bundespost

Weitere Länderbeispiele

Siehe auch 

Wasserzeichenabart
Wasserzeichensucher
Wasserzeichenwalze

Literatur 
Wolfram Grallert: Lexikon der Philatelie, Phil*Creativ, Schwalmtal 2006, 3. unveränderte Auflage 2015, ISBN 978-3-932198-38-0, Artikel: Wasserzeichen.
Michel. Deutschland-Katalog 2010/2011. Schwaneberger Verlag, Unterschleißheim 2010, ISBN 978-3-87858-045-4, Abschnitt: Wasserzeichen, Seite 16. (Diesen Abschnitt gibt es auch in vielen deren Briefmarkenkataloges des Verlags.)

Weblinks

Einzelnachweise 

Liste (Philatelie)
Briefmarke der Reichspost
Briefmarke der Deutschen Bundespost
Briefmarke der Deutschen Bundespost Berlin
Briefmarke der Deutschen Post (DDR)
Papiergeld